Царствование Михаила Фёдоровича

События 
 10 февраля — рождение царской дочери Евдокии, девятого ребёнка и седьмой дочери царя; умерла в тот же день.
 20 февраля — царский указ о повышении до 9 лет срока сыска беглых частновладельческих крестьян.
 10 июня — донские и запорожские казаки после 8-недельной осады взяли штурмом турецкую крепость Азов; началось так называемое Азовское сидение — многолетняя оборона казаками крепости от турецко-татарских набегов; продлится до 17 мая 1642.
 Издание в Москве русского перевода книги фламандского картографа Г. Меркатора «Космография, сиречь всего света описание».
 1637—1644 годы — приезд сотен семей голландских мастеров (литейщиков; молотового, шпажного и ружейного дела; ствольников и замочников) для работы на тульских заводах с обязательством учить этому делу русских людей; большие издержки переезда оплачивали строители заводов Виниус, Пётр Марселис и его свёкор Акема.

Родились 
 Патриарх Адриан (2 [12] октября 1637, Москва — 16 [27] октября 1700, Москва) — патриарх Московский и всея Руси.
 Арсений (Костюрин) (15 февраля 1637 — 18 июля 1712) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Елецкий.
 Менезий, Павел Гаврилович (1637, Шотландия — 1694) — шотландский дипломат и военный деятель на службе у царя Алексея Михайловича и его детей.

Умерли 
 Иосиф (Рутский) (1574 — 5 февраля 1637) — третий грекокатолический Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Пожарский, Роман Петрович (? — 1637) — князь, государственный и военный деятель.

См. также 
 1637 год

Примечания 

1637 год в России
1637 год
Хронология истории России
Все хронологические списки